Isabel-Helena Martí i Castell, activista sobiranista catalana. Ha estat membre fundadora i vicepresidenta de Sobirania i Justícia, entitat que presideix des de 2014. Ha organitzat quatre edicions de la conferència internacional Building a New State des del 2011 fins al 2014 a Barcelona. És membre de l'Assemblea Nacional Catalana on col·labora en l'àmbit internacional. Ha estat portaveu (2015-6) de la plataforma d'entitats Reinicia Catalunya. És membre del patronat de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. L'abril de 2013 va ser una de les trenta-una persones entrevistades en el documental "Hola, Europa!" de la directora Dolors Genovès en representació de la ciutadania de Catalunya.

Referències 

Presidents d'entitats
Alumnes barcelonins de la UAB
Polítics barcelonins contemporanis